Il doppio dell'Hall of Fame Tennis Championships 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Matthew Ebden e Ryan Harrison erano i detentori del titolo ma Harrison ha deciso di non partecipare. Ebden ha fatto coppia con James Cerretani ma sono stati sconfitti al primo turno.

Santiago González e Scott Lipsky hanno battuto in finale Colin Fleming e Ross Hutchins per 7-63, 6-3.

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (ritirati)
  Colin Fleming /  Ross Hutchins (finale)

  Santiago González /  Scott Lipsky (campioni)
  James Cerretani /  Matthew Ebden (primo turno)
  Lukáš Dlouhý /  Nicolas Mahut (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 2012
ATP World Tour 2012